
Termin 4D ima više značenja.

 4-dimenzionalni prostor-vreme: trodimenzionalni prostor dužine, širine i visine, plus vreme
 Četvorodimenzionalni prostor
 4D štampa (en)
 4-D (psihodelik)